

Nazwy geograficzne 
Gminy w USA:
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Brown (ang. Brown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Brown (ang. Brown County) – w stanie Wisconsin

Znane postacie

Politycy 
 Bob Brown (Robert James Brown) − australijski polityk i senator
 Gordon Brown − polityk angielski
 Hank Brown − amerykański polityk
 Robert Crofton Brown − angielski polityk
 Robert E. Brown − szkocki polityk

Twórcy 
 Dan Brown − pisarz
 Earle Brown – amerykański kompozytor
 Thomas Brown – szkocki filozof i poeta

Postacie show-biznesu 
 Bobby Brown − muzyk amerykański
 Chris Brown − muzyk amerykański
 Clancy Brown − aktor amerykański
 Derren Brown − iluzjonista angielski
 James Brown − amerykański piosenkarz
 Melanie Brown − brytyjska piosenkarka
 Rex Brown − muzyk amerykański
 Robert Brown − brytyjski aktor
 Ruth Brown − śpiewaczka amerykańska

Naukowcy 
 Barnum Brown − amerykański paleontolog
 Herbert C. Brown − chemik amerykański
 Michael E. Brown – amerykański astronom
 Michael Stuart Brown – amerykański genetyk
 Robert Brown − botanik, odkrywca Ruchów Browna
 Robert Hanbury Brown − astronom

Sportowcy 
 Michael Brown – angielski piłkarz
 Mark Brown − piłkarz szkocki
 Wes Brown − piłkarz angielski grający w Manchester United

Inni 
 John Brown − abolicjonista amerykański
 Warrick Brown − postać fikcyjna

Film 
 Jackie Brown − amerykański film fabularny (thriller kryminalny) z 1997 roku w reżyserii Quentina Tarantino

Muzyka 
 Brown – polski zespół rockowy założony w styczniu 2001 w Rzeszowie
 Brown – drugi album studyjny amerykańskiego zespołu P.O.D., wydany w roku 1996

Inne 
 brown, czyli brown sugar – odmiana heroiny